Şəkər – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Şəkər – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian